E sau e poate desemna:

 E, a 5-a literă din alfabetul latin
 în matematică, constanta matematică lui Napier, număr real având valoarea aproximativă e≈2.71828
 în fizică, simbolul pentru energie
 în fizică și chimie, simbolul pentru electron
 Aditivii alimentari sunt cunoscuți și ca „E”-uri datorită codificării atribuite în Uniunea Europeană

Dezambiguizări de un caracter